Dindar – miasto i dystrykt w Sudanie
 Dindar – rzeka w Etiopii i Sudanie
 Dindar – park narodowy w Sudanie, rezerwat biosfery